Blei steht für:

 Blei, chemisches Element
 Blei (Tauchen), daraus bestehende Tauchgewichte
 Karpfenfisch, siehe Brachse
 veralteter deutscher Name des Ortes Olovo in Bosnien und Herzegowina

Blei ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Blei, deutscher Hochschuldozent und Autor
 Dagmar Blei (* 1940), deutsche Linguistin
 David Blei, US-amerikanischer Informatiker
 Ernst Blei (1895–nach 1933), deutscher Politiker (NSDAP)
 Franz Blei (1871–1942), österreichischer Schriftsteller, Übersetzer und Literaturkritiker
 Hermann Blei (1929–1999), deutscher Strafrechtswissenschaftler
 Karel Blei (* 1932), niederländischer reformierter Theologe   
 Norbert Blei († 2013), US-amerikanischer Schriftsteller
 Ricardo Blei (* 1989), niederländischer Schauspieler  
 Romuald Blei (1882–1976), deutscher Kommunalpolitiker
 Sibylla Blei (1897–1962), österreichische Schauspielerin, Model, Übersetzerin und Keramikerin
 Stefan Fulst-Blei (* 1968), deutscher Politiker (SPD), MdL

Siehe auch:
 Bley